Софья Владимировна Васильева (; ) — американская актриса русского происхождения.

Биография 
Софья Васильева родилась 22 октября 1992 года в Миннеаполисе. Её родители уехали из Новосибирска в США в начале 1990-х. В возрасте 7 лет Софья приняла участие в международном конкурсе «International Modeling and Talent Association». Она завоевала титул лучшей юной актрисы года и заняла второе место в номинации лучшей юной модели года.

Софья дебютировала на телевидении в 2001 году с эпизодической ролью в сериале «Агентство». В 2003 году сыграла в двух телефильмах об Элоизе. Получила известность благодаря роли в сериале «Медиум», в котором снималась с 2005 по 2011 год.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактрисы США